Місячний сарос 113 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 29 квітня 888 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 10 червня 2150, коли Місяць останній раз торкнеться її північного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 13 повних затемнень від 20 березня 1429 до 7 серпня 1645, 23 часткових перед повними від 14 липня 1014 до 10 березня 1411 і 18 часткових після повних від 18 серпня 1663 до 21 лютого 1970.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 14 березня 2006 і наступним буде також півтіньове — 25 березня 2024.

Найдовшим у серії повним затемненням було 38-е, яке відбулось 5 червня 1555 і тривало 103,1 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 113 

Місячні сароси